Göttersitz bezeichnet:

 eine Weinlage bei Bad Kösen im Weinbaugebiet Saale-Unstrut, siehe Saale-Unstrut-Region
 Göttersitz (Naturschutzgebiet), ein Naturschutzgebiet im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt